Ка́мень Иа́кова (Камень Судьбы) — камень, который Иаков использовал как подушку, когда спал и видел Лестницу в Небо. 

C древних времен был обязательным атрибутом коронации всех шотландских монархов. На нем проводились инаугурации еще до того момента, когда шотландцы и пикты объединились в одно королевство под властью Кеннета I.

Некоторые шотландские легенды ставят знак равенства между камнем Иакова и историческим артефактом — Скунским камнем, приписывая библейскому пророку Иеремии перевозку камня Иакова в Ирландию, откуда он якобы попал в Шотландию. В Средние века Скунский камень использовался для коронации шотландских королей, а с 1308 по 1996 годы находился под королевским троном в Вестминстерском аббатстве.

Ссылки 
 Камень Иакова (www.neofit.ru)

Понятия и термины в Библии
Иаков
Сюжеты Книги Бытия